Rodrigo Bustus Singer (nascido em 1970) é um  botânico argentino.

Botânicos da Argentina